

Geografia 
 Bandera – capoluogo del dipartimento di Belgrano, provincia di Santiago del Estero, Argentina
 Bandera – capoluogo della contea omonima, Texas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Andrij Bandera – religioso ucraino
 José Antonio Domínguez Bandera, meglio noto come Antonio Banderas – attore, regista, produttore cinematografico e doppiatore spagnolo
 Stepan Bandera – politico ucraino
 Ulisse Bandera – politico e patriota italiano

Altro 
 Bandera – unità militare a livello di battaglione della Legione spagnola
 Ricamo bandera – ricamo a punti liberi
 Tela bandera – tessuto da tappezzeria